Fuentelapeña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentelapeña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Fuentelapeña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar